Кужене́р () — посёлок городского типа, административный центр Куженерского района и городского поселения Куженер Республики Марий Эл России.

География 
Расположен в верховьях реки Немда (бассейн Вятки), в 65 км (по прямой) и 73 км (по автодороге) к северо-востоку от Йошкар-Олы, где расположена ближайшая железнодорожная станция.

Население

Достопримечательности 
Никольская церковь, расположенная в бывшей трапезной разрушенного Куженерского Свято-Никольского женского монастыря.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Куженера и Куженерского района
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Марий Эл
 ОКАТО

Населённые пункты Куженерского района
Посёлки городского типа Марий Эл
Районные центры Марий Эл